Le Blongo est une créature imaginaire de la bande dessinée Lanfeust des étoiles.

Histoire 
C'est une créature bleue ressemblant à une hippopotame marchant sur deux pattes et parlant. Il est de nature docile et en cas de peur, il gonfle et s'envole involontairement, par le gaz qui gonfle son ventre. Les blongos sont réputés très bon fermiers.

Lanfeust, Cixi, Hébus, l'Agent Glace et Thanos découvrent le peuple des Blongos sur la planète lors du  du cycle Lanfeust des étoiles. Un membre de leur communauté va suivre Lanfeust dans ses aventures et il va mourir dans le tome 2 lors du test que le Prince Dheluu fait passer à Lanfeust et Thanos pour déterminer qui est le meilleur des deux. Il est envoyé par Thanos par télékinésie sous les griffes d'une créature de glace pour faire diversion; il est éventré par la créature.

Personnage de l'univers de Troy
Personnage de science-fiction